Siriu se poate referi la:

barajul Siriu și lacul de acumulare
comuna Siriu, Buzău
munții Siriu
râul Siriu
Siriu, Constanța